Annie McEnroe, actrice américaine, née vers 1956 ;
John McEnroe (né en 1959), joueur de tennis, vainqueur de plusieurs tournois du Grand Chelem ;
Patrick McEnroe (né en 1966), frère du précédent, également joueur de tennis.